Reliktmyggor (Canthyloscelidae) är en familj av tvåvingar som först beskrevs av Karl Henrik Boheman 1858.  Reliktmyggor ingår i ordningen tvåvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Canthyloscelidae 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar